

Codici 
 YEA – codice aeroportuale IATA valido per tutti gli aeroporti di Edmonton (Alberta) (Canada)
 yea – codice ISO 639-3 della lingua ravula

Geografia 
 Yea – località australiana, nello Stato di Victoria